Offenlegung wird für verschiedene öffentliche Bekanntgabeverfahren benutzt:

 Öffentliche Auslegung für die öffentliche Bekanntgabe z. B. von Bebauungsplanungen
 Offenlegung von rechnungslegungsbezogenen Informationen durch Unternehmen, siehe Publizitätspflicht
 Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, siehe Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung)
 Veröffentlichung des Offenlegungshinweises und Herausgabe der Anmeldungsunterlagen als Offenlegungsschrift im Patenterteilungsverfahren, siehe Patenterteilungsverfahren#Öffentlichkeit, Veröffentlichung